Filelfo – variante del nome proprio di persona Filadelfo
Francesco Filelfo – umanista e scrittore italiano
Gianmario Filelfo – umanista italiano